Iannone  ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Iannone (* 1989), italienischer Motorradrennfahrer
 Carol Iannone, amerikanische Literaturwissenschaftlerin, -kritikerin und Journalistin
 Dorothy Iannone (1933–2022), amerikanische Malerin, Grafikerin, Objekt- und Videokünstlerin 
 Fabien Iannone (* 1990), Schweizer Jazzmusiker
 Filippo Iannone (* 1957), italienischer römisch-katholischer Bischof, Vizegerent im Bistum Rom
 Patrick Iannone (* 1982), italo-kanadischer Eishockeyspieler